Фёдор Нагой:
 Нагой, Фёдор Михайлович (ум. 1558) — окольничий и воевода
 Нагой, Фёдор Фёдорович — боярин и воевода 1560—1580-х годов.